EMA (Evrovizijska Melodija; рус.: Мелодия Евровидения) — музыкальный фестиваль, проходящий в Словении с 1996 года и являющийся по совместительству национальным отбором песни для Евровидения. Конкурс организуется и транслируется радиовещательной компанией РТВ Словения (RTV Slovenija).

Победители 
Словения как независимое государство отправляет артистов на Евровидение с 1993 года (кроме 1994 и 2000 годов, когда страна не участвовала в конкурсе).

См. также 
 Словения на конкурсе песни Евровидение

Ссылки 
 EMA Official site

Словения на «Евровидении»
Культура Словении